Condamine –  comune francese situato nel dipartimento dell'Ain della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
Condamine – comune francese situato nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea
Condamine – città australiana situata nel Queensland

Pagine correlate 

 La Condamine